Vicekanselier (Duitsland), de plaatsvervanger van de Duitse bondskanselier
Vicekanselier (Oostenrijk), de plaatsvervanger van de Oostenrijkse bondskanselier
Vicekanseliers (Zwitserland), twee assistenten en plaatsvervangers van de Zwitserse bondskanselier